Toponímia:
 Unity (Maine)
 Unity (Nova Hampshire)
 Unity (Oregon)
 Unity (Wisconsin)
 Unity Village, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 West Unity, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Unity o Unitat (estat), estat del Sudan del Sud i abans del Sudan 
 Informàtica:
 Unity (entorn d'escriptori)
 Unity (motor de videojoc)
 Política: Unity (Irlanda del Nord), partit polític d'Irlanda del Nord
 Tecnologia: Unity (mòdul ISS), mòdul de l'Estació Espacial Internacional